Miejscowości w USA:
 Wolfeboro – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Wolfeboro – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll

Gminy w USA:
 Wolfeboro (ang. Wolfeboro Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll